Osoby o tym nazwisku:
 Konstanty Stecki – polski botanik
 Konstanty Stecki – polski pisarz
 Jan Stecki (1871–1954) – polski ekonomista, polityk, działacz organizacji ziemiańskich
 Jan Stecki – polski fizykochemik
 Józef Stecki – katolicki ksiądz
 Tadeusz Stecki – polski historyk, etnograf i pisarz